Enrique Alarcón ist der Name folgender Personen:

* Enrique Alarcón (Bühnenbildner) (Enrique Alarcón Sánchez-Manjavacas, 1917–1995), spanischer Bühnenbildner
 Enrique Alarcón (Philosoph) (Enrique Alarcón Moreno), spanischer Philosoph
 Enrique Alarcón (Ingenieur) (Enrique Alarcón Álvarez, * 1942), spanischer Ingenieur